Місячний сарос 161 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 2 вересня 2259 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 31 жовтня 3557, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 73 затемнення (42 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 роки.

Серія міститиме 27 повних затемнень від 17 липня 2782 до 28 квітня 3251, 9 часткових перед повними від 9 квітня 2620 до 5 липня 2764 і 8 часткових після повних від 8 травня 3269 до 24 липня 3395.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 36-е, яке відбудеться 19 вересня 2890 і триватиме 99,7 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 161 

Місячні сароси